José Núñez puede referirse a:

 José Núñez (n/d), político español - Presidente de Nicaragua (durante 1834, 1837-1840);
 José Núñez (1938-1999), poeta y músico argentino;
 José Núñez (18??-1897), militar uruguayo;
 José Núñez de Cáceres (1772-1846), literato y político dominicano;
 José Núñez Larraz (1916-1995), fotógrafo español;
 José Núñez Castain (1950-), político español;
 José Núñez (1988-), futbolista paraguayo;
 José Núñez (1964-), lanzador derecho dominicano;
 José Núñez (1979-), lanzador izquierdo dominicano;
 José Núñez (n/d), pelotari mexicano.
 José María Núñez Quintero (1894-1990), poeta panameño.
 José María Núñez Urrezola (1952-), futbolista español.
 José María Núñez Piossek (1976-), deportista (rugby) argentino.
 José María Núñez Carmona (19??-), empresario argentino.